Ахматовская улица — название улиц в городах России.
 Ахматовская улица — улица в Астрахани.
 Ахматовская улица — улица в Пушкине (Санкт-Петербург).

См. также 
 Улица Анны Ахматовой